Czornobajiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie iziumskim
 Czornobajiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chersońskim, w rejonie chersońskim